Aramon (gemeente), een gemeente in het Franse departement Gard
 Aramon Noir, een blauw druivenras in Frankrijk